Amitsuatsiaq bezeichnet:
 Amitsuatsiaq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsuatsiaq (Fjord, Uummannaq), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Amitsuatsiaq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Amitsuatsiaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Amitsuatsiaq (See), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland